Седан може да се отнася за:

 Седан - град във Франция, регион Шампан-Ардени, департамент Ардени, окръг Седан.
 седан - стил на конструкция на автомобилна каросерия.